У Хрватској службено постоји 127 градова.

Референце 

Хрватска